Maltees voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Maltees voetbalelftal onder 19 (vrouwen)